Maysville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Maysville (Georgia)
Maysville (Iowa)
Maysville (Kentucky)
Maysville (Missouri)
Maysville (North Carolina)
Maysville (Oklahoma)